Алекса́ндр Никола́евич Кобза́рь () (род. 18 мая 1976, Киев) — украинский актёр театра и кино, режиссёр.  Заслуженный артист Украины (2017). Также награждён орденом За заслуги III степени (2021).
Instagram @aleksandr_kobzar_

Биография 
Родился 18 мая 1976 года в Киеве. В 2000 году окончил актёрский факультет Киевского театрального института им. Карпенко-Карого (курс Бориса Ставицкого), а в 2005 году — это же учебное заведение по специальности «режиссура драматического театра» (курс Константина Дубинина).

После окончания ВУЗа уезжает работать в Донецкий театр русской драмы. Через два года переезжает работать в Нежинский театр, где будучи студентом третьего курса режиссуры Александр занимался в том числе и постановками.

С 2004 по 2016 год — актёр киевского Академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра. В 2009 году в соавторстве с актёром и режиссёром Андреем Самининым написал инсценировку и поставил спектакль «Играем Чонкина» по роману Владимира Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина».

С 2016 года по 2019 -  артист Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки.

Театральные работы

Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра 
  — «Соблазнить, но не влюбиться» по пьесе Э. Радзинского «Окончание Дон Жуана» — Дон Жуан
 2005 — «Сирано де Бержерак» Э. Ростана — Ле Бре, Капитан Карбон
 2005 — «Зрители на спектакль не допускаются!» по пьесе М. Фрейна «Театр» — Ллойд Даллас, режиссёр
 2005 — «Ромео и Джульетта» У. Шекспира — Абрам
  — «Очередь» А. Марданя — бизнесмен
  — «Последний герой» А. Марданя — Виктор
  — «Лолита» В. Набокова — доктор Куилти
 2008 — «Анна Каренина» Л. Толстого — Константин Лёвин
 2008 — «Ричард III» У. Шекспира — Лорд Стенли
  — «Играем Чонкина» по роману В. Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» — Командир Губа / Председатель Голубев
  — «Три сестры» А. Чехова — Андрей Прозоров
  — «Гости грядут в полночь» по пьесе А. Миллера «Прощание Дон Жуана» — Пьетро / Нотариус
 2011 — «Сезон любви» («Высшее благо на свете») по пьесе «Месяц в деревне» И. Тургенева — Михаил Александрович Ракитин
  — «Карнавал плоти» по пьесе Г. Бюхнера «Войцек» — Войцек

Фильмография 

  — Второй фронт — немецкий снайпер
 2006 — Девять жизней Нестора Махно (серии 1-3) — Емельян Махно
 2006 — Дурдом — Соболев, нарком
 2006 — Седьмое небо — киллер
 2006 — Первое правило королевы — эпизод
  — Под знаком Девы — муж Наташи
 2007 — Психопатка — соглядатай
 2007 — Секунда до… — священник
 2007 — Тормозной путь — эпизод
 2007 — Фабрика счастья — эпизод
  — Адреналин — Евгений Маркин
 2008 — День зависимости — Евгений
 2008 — Начать сначала. Марта — эпизод
 2008 — Осенний вальс — Евгений Шестаков, жених Маши, врач-онколог
 2008 — Отряд — Лёня, утопленник
 2008 — Хорошие парни (сериал) — информатор Свэн, бармен
 2008 — Чёрное платье — Григорьев
  — Притяжение — Олег Сергеевич Нестеров, муж Маши
 2009 — Правила угона — Влад Ботов
 2009 — Право на помилование — Дмитрий Белов, бывший охранник Чухонцева
 2009 — Реквием для свидетеля — Сергей Донников, адвокат
 2009 — Загадай желание — эпизод
 2009 — Осенние заботы — Стас, пианист, муж Ларисы
 2009 — Осенние цветы — переводчик
 2009 — Похищение богини — Михаил Красовский, адвокат Орлова
  — Когда на юг улетят журавли — Алексей, ухажёр Ирины
 2010 — Мудаки. Арабески
 2010 — Не скажу — начальник охраны Малютина
 2010 — Мама напрокат — Борис Шишкин, хозяин кафе «У Шишкина»
 2010 — Брат за брата — Алексей Брюсов, районный криминальный авторитет
 2010 — 1942 — Вольдемарс
 2010 — Антиснайпер. Выстрел из прошлого — помощник «Старика»
 2010 — Вера, Надежда, Любовь — эпизод
 2010 — Демоны — Ярослав, служка в храме, бывший бандит
  — Доставить любой ценой — Череп
 2011 — Доярка из Хацапетовки—3 — Виктор Капралов, актёр (в титрах не указан)
 2011 — «Кедр» пронзает небо — Гельмут Греттруп, немецкий инженер-атомщик
 2011 — Паутинка бабьего лета — Антон Куницын, отец Ксюши
 2011 — Чемпионы из подворотни — Ворон, вратарь
 2011 — Ярость — Илья Андреевич Розин, анестезиолог
 2011 — Я тебя никогда не забуду — Пётр Михайлович Незлобин, следователь
  — Матч — Георгий Шевцов
 2012 — Любовь с оружием — Максим Балашов, спецназовец
 2012 — Мечты из пластилина — Аркадий Михайлович Туркин, чиновник
 2012 — Полёт бабочки — Дмитрий Дмитриевич Соколов, майор ФСБ
 2012 — Последняя роль Риты — Антон Алексеевич Рожков, продюсер
 2012 — Смерть шпионам. Скрытый враг — штурмбаннфюрер Вальд, руководитель разведшколы
 2012 — Солнцеворот — Михаил
  — Бомба — "Эсхил", сотрудник консульства СССР в Сан-Франциско, агент русской разведки
 2013 — Двойная жизнь — Саня, бармен
 2013 — Пленница — Родион
 2013 — Поводырь — Владимир, сотрудник ОГПУ
 2013 — Тёмные лабиринты прошлого — Борис
  — Дело для двоих — Константин Скворцов
 2014 — Лабиринты судьбы — Геннадий, муж Ольги
 2014 — Пока станица спит — Илья Савельевич Рогожин
 2014 — Тайный город—2 — Куприянов
  — 25-й час — Филипп Громов
 2015 — Влюблённые женщины
 2015 — Восемь
 2015 — По законам военного времени — Александр Сергеев, следователь военной прокуратуры
 2015 — Никонов и Ко — Сергей Никонов, следователь-инвалид
 2016 — Гражданин Никто — Антон Олегович Брикер, офицер госбезопасности \ политик
 2016 — Родственнички — Михаил Иванович в молодости
 2018 — Сувенир из Одессы — Алмазов
  — Прятки — Евгений Викторович Боровко
 2019 — Вскрытие покажет — ''Марк Грановский, адвокат

Награды 
 2008 — премия «Киевская пектораль» в номинации «Лучшая мужская роль» (Виктор), «Последний герой»
 2010 — премия «Киевская пектораль» в номинации «Лучший режиссёрский дебют» за спектакль «Играем Чонкина» (совместно с Андреем Самининым)

Примечания

Ссылки 
 Александр Кобзарь. Портрет современного героя

Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Лауреаты премии «Киевская пектораль»